Kemi – miasto w Finlandii nad Zatoką Botnicką
 Kemijoki – najdłuższa rzeka Finlandii, o długości 550 km
 Kemi – fińska nazwa miasta Kiem w rosyjskiej Karelii, nad Morzem Białym